Castellàs (antic municipi), antic municipi del Pallars Sobirà, actualment integrat al terme municipal de les Valls d'Aguilar, de la comarca del Pallars Sobirà
 Castellàs (el Pont de Suert), poble del terme municipal del Pont de Suert, a la comarca de l'Alta Ribagorça
 Castellàs (les Valls d'Aguilar), poble pallarès del terme municipal de les Valls d'Aguilar, a la comarca de l'Alt Urgell
 Castellàs (Alòs de Balaguer), muntanya del terme municipal d'Alòs de Balaguer, a la comarca de la Noguera